Razoumowsky se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Grigory Razumovsky
 Gregor Razumovsky